Nokia Fastlane − это интерфейс пользователя от Nokia, используемый в Nokia Asha ОС и Nokia X Software Platform. Для активации Fastlane в Asha ОС нужно смахнуть слева или справа от стартового экрана. В Fastlane отображаются «лайки» из Facebook, ретвиты из Твиттер и напоминания о днях рождения. Первым устройством с Fastlane было Nokia Asha 501.

Совместимость

На платформе Nokia Asha Software для линейки Nokia Asha 
 Nokia Asha Software 1.0
 Nokia Asha Software 1.1
 Nokia Asha Software 1.2
 Nokia Asha Software 1.4

На платформе Nokia X Software, основанный для Android-смартфонов линейки Nokia X 
 Nokia X Software 1.X
 Nokia X Software 2.X

Совместимые телефоны

Nokia 
 Nokia Asha 230
 Nokia Asha 500
 Nokia Asha 501
 Nokia Asha 502
 Nokia Asha 503
 Nokia X X (первая версия)
 Nokia X X+
 Nokia X XL
 Nokia X2

Примечания

См. также 
 Nokia
 Nokia Asha 501
 Asha Platform
 Nokia X
 

Графический интерфейс пользователя
Программное обеспечение Nokia